Notorious (engl. für berüchtigt) steht für:

 Originaltitel des Kriminalfilms Berüchtigt (1946) von Alfred Hitchcock
 The Notorious B.I.G. (1972–1997), US-amerikanischer Rapper
 Originaltitel des Films Notorious B.I.G. (Film) (2009)
 Notorious (Soundtrack), Soundtrack-Album zum Film von 2009
 Notorious (Oper), eine Oper (2015) von Hans Gefors basierend auf dem Film
 Kampfname des irischen MMA-Kämpfers Conor McGregor (* 1988)
 Notorious (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2016